Dubielno ist der Name zweier Ortschaften in Polen:

 Dubielno (Papowo Biskupie) – ein Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern im Powiat Chełmiński in der Gmina Papowo Biskupie 
 Dubielno (Jeżewo) – ein Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern im Powiat Świecki in der Gmina Jeżewo